Folia kan syfta på:

 Folia (musik) – en dansmelodi som spreds från Spanien och Portugal upp över Europa under 1500- och 1600-talen
 Folia (djur) – ett släkte av ryggsträngsdjur
 Folia geobotanica  – en internationell tidskrift för geobotanik, växtekologi och växtsystematik 
 Folia (musikgrupp) –  är en spelmanskvartett, bestående av Lars Holm, Håkan Rydlöv, Anders Eriksson och Klas-Göran Wahlgren
 Folia allergologica – en allergologisk tidskrift 
Folia Forestalia – en finsk skogsvetenskaplig tidskrift, med det fullständiga namnet Metsätieteen aikakauskirja Folia Forestalia 
 Folia linguistica – en språkvetenskaplig tidskrift. 
 Folia microbiologica – en internationell tidskrift för mikrobiologi och immunologi, utgiven av den tjeckiska vetenskapsakademin
 Folia phoniatrica – en tidigare tidskrift för logopedi och foniatri som utkom 1981-1993 
 Folia phoniatrica et logopaedica – det nya namnet på Folia phoniatrica, efter 1993 
 Folia primatologica – en internationell tidskrift för primatologi, utgiven av European Federation for Primatology 
Folia Scandinavica Posnaniensia – en tidskrift för Nordenstudier, utgiven i Poznán i Polen 
 Folia zoologica – en internationell zoologisk tidskrift utgiven av den tjeckiska vetenskapsakademin